

Nom de personne 

 James B. Gibson, un astronome américain ;
 (2742) Gibson, un astéroïde qui porte son nom ;
 James William Gibson (1877-1951), un homme d'affaires britannique, propriétaire du club de football Manchester United de 1931 à 1951 ;
 James J. Gibson (1904-1979), un psychologue américain ;
 James Howard Gibson (1976-), un catcheur américain ;
 James Gibson (1980-), un nageur, puis entraîneur britannique.

Voir aussi 
 Jimmy Gibson (1901-1978), un footballeur international écossais.